

Населені пункти та їхні частини
 Тихово — місто в Білоґардському повіті Західнопоморського воєводства
 Тихово — гміна в Білоґардському повіті Західнопоморського воєводства
 Тихово — село в гміні Старґард Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Тихово — осада в гміні Славно Славенського повіту Західнопоморського воєводства

Тихово (Росія) — присілок у В'язниковському районі Владимирської області Російської Федерації.

Примітки